Блас:
 Блас, Андреа (род. 1992) — испанская ватерполистка.
 Блас, Арнольд Йозеф — бельгийский кларнетист.
 Блас, Людовик (род. 1997) — французский футболист.
 
 Блас Рока — политический деятель Кубы.
 Блас де Лесо — испанский адмирал, и один из величайших стратегов и полководцев в истории ВМС Испании.